Captorhinidae zijn een familie van uitgestorven reptielen die leefden gedurende het hele Perm, zo'n 40 miljoen jaar lang.

Kenmerken 
De kleine primitieve Captorhinidae waren verder ontwikkeld dan hun protorothyridide voorouders. Ze hadden een sterkere schedel, waarin het hersenkapsel was verankerd aan het schedeldak. De kaken waren bezet met meervoudige rijen tanden.

Leefwijze 
Deze dieren waren omnivoren, die zowel taaie planten, alsook schaaldieren en insecten op het menu hadden staan.

Vondsten 
Er werden fossielen gevonden in Afrika, Azië, India en Noord-Amerika.

Geslachten 
† Acrodenta , 1976
† Baeotherates , 1998
† Captorhinoides , 1951
† Captorhinus , 1895
† Concordia , 2005
† Labidosaurus , 1896
Onderfamilie Moradisaurinae , 1982
† Protocaptorhinus , 1973
† Reiszorhinus , 2010
† Rhiodenticulatus , 1986
† Riabininus , 1990
† Romeria , 1937
† Saurorictus , 2001

Uitgestorven reptielen